Navnet Papp kan henvise til flere personer:

Navne 
 Andrea Papp (født 1967) – ungarsk badmintonspiller
 Gábor Papp (født 1987) – ungarske skakspiller
 Gábor Papp (badminton) (født 1972) – ungarske badmintonspiller
 George Papp ( 1916 – 1989) – amerikansk tegneserie kunstner og bladtegner
 Ildikó Papp (født 1982) – ungarsk biathlete
 Iosif Papp-Szilágyi (1813 – 1873) – Biskop af Oradea
 József Papp (født 1955) – ungarske badmintonspillere
 Krisztina Papp (født 1982) – ungarsk langdistance-løber
 Lajos Papp (født 1935) – ungarske komponist og musikpædagog
 László Papp (1926 – 2003) – ungarsk bokser
 László Papp (1905 -1989) – ungarsk bryder
 Margit Papp (født 1948) – ungarsk atlet
 Paul Papp (født 1989) – rumænsk fodboldspiller
 Petra Papp (født 1993) – ungarsk skakspiller
 Robert J. Papp